Červená (tschechisch für Rot) ist der Name folgender tschechischer Ortschaften:

 Červená (Kašperské Hory), Ortsteil von Kašperské Hory, Okres Klatovy
 Červená (Jetětice), Teil der Gemeinde Jetětice, Okres Písek
 Červená (Letohrad), Ortsteil von Letohrad, Okres Ústí nad Orlicí
 Červená 2. díl, Ansiedlung in der Gemeinde Květov, Okres Písek

Červená ist der Familienname folgender Personen:

 Soňa Červená (* 1925), tschechische Opernsängerin in der Stimmlage Alt